Mäkilä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
, cycliste finlandais en course d'orientation
 (née en 1979), artiste suédoise 
Sasha Mäkilä (né en 1973), chef d'orchestre finlandais

Voir aussi
Makila, bâton de marche doublé de traditions basques

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois